Hellén kan som auktorsförkortning betyda:

 Wolter Edward Hellén
 Wolther Edward Hellén

Robotskapade auktorsförkortningar